Valea Părului se poate referi la:
Valea Părului, Buzău
Valea Părului, Teleorman